Puchar EuroFloorball 2014 – 8. edycja międzynarodowego turnieju, którego zwycięzca otrzymuje możliwość zagrania w Pucharze Mistrzów IFF, jest organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 8 do 12 października 2014 roku w norweskim mieście Fredrikstad. Zwycięzcą wśród mężczyzn został norsweski klub Slevik IBK, po wygranej 8:6 nad drugim klubem norweskim Tunet IBK, wśród kobiet również zwyciężyły Norweżki z klubu Sveiva IBK, pokonując 6:3 żeński Tunet IBK.
W pucharze EFC zagrały również trzy drużyny z Polski, dwie kobiece Energa Gdańsk, MMKS Podhale Nowy Targ oraz jedna męska MUKS Zielonka. Panie zajęły kolejno 4. i 5. miejsce a panowie z Zielonki po wygranej z Holendrami również ulokowali się na 5. miejscu.

Uczestnicy 

Kobiety
  Svevia IBK *
  Tunet IBK †
  Enegra Gdańsk *
  MMKS Podhale Nowy Targ **
  Olimp Fryazino *
  FBK Tvardosin *

Mężczyźni
  Slevik IBK *
  Tunet IBK *†
  Jögeva SK Tähe
  Pomor *
  MUKS Zielonka *
  UC Face Off **

* - aktualni mistrzowie kraju
** - drużyna zajmująca 2. miejsce w kwalifikacjach
† - gospodarze turnieju

Kwalifikacje 

Kwalifikacje do pucharu EFC 2014 zostały rozegrane w  Zielonce, Polska w dniach 20 do 24 sierpnia 2014 r. O awans do turnieju finałowego zagrały cztery drużyny żeńskie i pięć męskich, ale tylko cztery zajmujące dwa pierwsze miejsca mogły pojechać do Norwegii.

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A 

      = awans do półfinałów       = mecz o 5. miejsce

Grupa B 

      = awans do półfinałów       = mecz o 5. miejsce

Faza pucharowa

Półfinały

mecz o 5.miejsce

Finał

Tabela końcowa

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A 

      = awans do półfinałów       = mecz o 5. miejsce

Grupa B 

      = awans do półfinałów       = mecz o 5. miejsce

Faza pucharowa

Półfinały

mecz o 5.miejsce

Finał

Tabela końcowa

Zobacz też 
Puchar Mistrzów IFF 2014

Przypisy 

Rozgrywki pucharowe w unihokeju
2014 w unihokeju
2014 w Norwegii
Fredrikstad